La Nationalliga A 1981/82 fue la 85.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1982
Fútbol en 1981
Fútbol en 1982
Suiza en 1981
Suiza en 1982